Fobos je lahko:

 Fobos (mitologija) - grški bog strahu
 Fobos (luna) - Marsova luna